Bussy (Zwitserland), een gemeente in Fribourg, Zwitserland
ook:
Bussy-Chardonney, een gemeente in Vaud, Zwitserland
Bussy-sur-Moudon, een gemeente in Vaud, Zwitserland

 Bussy (Cher)
 Bussy (Oise)
ook:
Bussy-Albieux, Loire
Bussy-aux-Bois, Marne
Bussy-en-Othe, Yonne
Bussy-la-Pesle (Côte-d'Or)
Bussy-la-Pesle (Nièvre)
Bussy-le-Château,  Marne 
Bussy-le-Grand,  Côte-d'Or
Bussy-le-Repos (Marne)
Bussy-le-Repos (Yonne)
Bussy-lès-Daours,  Somme 
Bussy-lès-Poix,  Somme 
Bussy-Lettrée,  Marne 
Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne
Bussy-Saint-Martin, Seine-et-Marne